Обернибесов — фамилия:

 Обернибесов, Евгений Максимович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 2248; 26 ноября 1810.
 Обернибесов, Конон Антонович — Георгиевский кавалер; капитан 1-го ранга; № 1595; 26 ноября 1804.
 Обернибесов, Николай Васильевич — Георгиевский кавалер; лейтенант; № 3620; 16 декабря 1821.

См. также 
 Бесов